Жоэ́ Буске́ (, 19 марта 1897, Нарбонна — 28 сентября 1950, Каркассон) — французский поэт, прозаик, литературный и художественный критик.

Биография 
Раненый в конце Первой мировой войны немецкой пулей в позвоночник, остался в возрасте двадцати одного года парализованным на всю жизнь. Облегчал приступы боли опиумом. Был близок к сюрреалистам, общался и переписывался с Андре Жидом, Валери, Жаном Поланом, Пьером Жаном Жувом, Бретоном, Элюаром, Арагоном, Максом Эрнстом, Магриттом, Симоной Вейль и др. Вокруг него сложилось сообщество летописцев сюрреализма и, вместе с тем, историков религиозного раскола и ересей в Европе — движения катаров и т. п. (Рене Нелли, Франсуа Алькье). Портреты Буске оставили Жан Дюбюффе и Рене Ише.

Именем писателя названа улица в Каркассоне. В его доме открыт мемориальный музей.

Избранные сочинения 
 Le Mal d’enfance (1939, иллюстрации Рене Ише)
 Traduit du silence (1941)
 Le Meneur de lune (1946)
 La Connaissance du soir (1946)
 Lumière infranchissable pourriture (1964)
 Le Pays des armes rouillées, mémoires (1969)
 L’homme dont je mourrai (1974)

Наследие и признание 
Творчество Буске привлекло интерес Мориса Бланшо, Жиля Делёза, Алена Роб-Грийе и др.

Примечания

Публикации на русском языке 
 Три эссе о живописи . Перевод Б. Дубина // TextOnly, 2006, вып. 16

Литература 
 Joë Bousquet / Suzanne Andre, Hubert Juin, Gaston Massat, eds. Paris: P. Seghers, 1972
 Nelli R. Joë Bousquet: sa vie et son œuvre. Paris: A. Michel, 1975
 Blanchot M. Joë Bousquet. Montpellier: Fata Morgana, 1987
 Bhattacharya N. Joë Bousquet : une expérience spirituelle. Genève: Droz, 1998
 Joë Bousquet et l'écriture: actes du colloque international. Paris: L’Harmattan, 2000
 Bachat Ch. Joë Bousquet, romancier. Paris: Lettres modernes Minard, 2003
 La Héronnière E. de. Joë Bousquet: une vie à corps perdu. Paris: Albin Michel, 2006

Ссылки 
 Joë Bousquet. Il est couché le poète, la douleur à ses pieds
  Дюбюффе. Буске в кровати, 1947

Персоналии по алфавиту
Писатели Франции XX века
Поэты Франции
Французские поэты XX века
Родившиеся в 1897 году
Умершие в 1950 году
Умершие в Каркассоне
Парализованные после травмы
Участники Первой мировой войны (Франция)
Писатели-сюрреалисты